L'expression chute libre est employée dans divers domaines.

Physique 
 Chute libre : en physique, étude idéale du mouvement - dans le vide - d'un corps soumis uniquement à son propre poids (voir aussi la cinématique de la chute libre).

Parachutisme 
 En parachutisme, le terme chute libre désigne la phase du saut qui précède l'ouverture du parachute. Il s'agit en fait d'une chute avec résistance de l'air (contrairement à la notion théorique de chute libre dans le vide telle que conceptualisée en physique), dont la vitesse se stabilise aux alentours de  au bout de  de chute effectués en 10 secondes. L'expression est souvent utilisée pour désigner cette activité de parachutisme ;

Autres loisirs 
 dans le domaine des attractions de loisirs, chute libre () ;

Musique 
 Chute libre est un groupe français de jazz-fusion.

Cinéma 
 Chute libre () est un film américain réalisé par Joel Schumacher en 1993.

Télévision 
 Chute libre (Pilot) est le premier épisode de la série télévisée Breaking Bad créée par Vince Gilligan diffusée entre 2008 et 2013 sur la chaîne AMC aux États-Unis et au Canada. Elle est diffusée en France sur Arte et Orange Cinémax, et par AddikTV au Québec.
 Chute libre () est le premier épisode de la saison 3 de la série , diffusé pour la première fois sur Netflix le .

Téléfilm 
 Chute libre () est un téléfilm américain réalisé par David Greene en 1989 ;
 Chute libre est un téléfilm français réalisé par Yves Boisset en 1993.

Littérature

Collection 
 Chute libre : collection de littérature de science-fiction des éditions Champ libre entre 1974 et 1978.

Roman 
 Chute libre est un roman écrit par Carol Higgins Clark ;
 Chute libre est un roman écrit par G.E. Ranne ;
 Chute libre est un roman pour jeunesse écrit par Robert Muchamore ;
 Chute libre est un roman écrit par Dorothy B. Hughes ;
 Chute libre est un roman de science-fiction écrit par Lois McMaster Bujold dont la première traduction française a eu pour titre Opération Cay.

Homonymie de titre